Südfeld steht für
 Landschaftsschutzgebiet Südfeld, Nordrhein-Westfalen
 Møgeltønder Sogn, Nordschleswig

Südfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Hermann Südfeld (1879–1950), deutscher Landwirt und Gerechter unter den Völkern
 Maximilian Simon Südfeld, Geburtsname von Max Nordau, Arzt, Schriftsteller, Politiker und Zionist

Siehe auch:
 Southfield
 Süderfeld
 Südfeldbach
 Südfelde
 Sudfeld